2 miejscowości w Polsce: 
 Boguszyniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica 
 Boguszyniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew